Hasanefendić ist der Familienname folgender Personen:

 Husein Hasanefendić (* 1954), jugoslawischer bzw. kroatischer Musiker, siehe Parni valjak
 Sead Hasanefendić (* 1948), jugoslawischer bzw. kroatischer Handballtrainer
 Seid Hasanefendić (1935–2020), jugoslawischer bzw. bosnischer Maler und Hochschullehrer